Досмухамбетов — фамилия; имеет женскую форму Досмухамбетова. Известные носители:

 Досмухамбетов, Джолдабек Ахмедович (1916—1977) — советский геолог по бурению, главный геолог промыслов Байчунас, Макат, главный геолог объединения «Казахстаннефть».
 Досмухамбетов, Джанбулат Мажитович (род. 1933) — советский и казахский ученый в области нефтегазовой геологии. инженер-геолог. кандидат геолого-минералогических наук (1985).
 Досмухамбетов, Жолдаскали Ахметович (1916—1977) — советский инженер-геолог, лауреат Ленинский премии.
 Досмухамбетов, Темирхан Мынайдарович (1949—2021) — министр туризма и спорта Республики Казахстан, аким города Астаны в 2003—2004 годах.